Гран-при Абу-Даби 2014 года (официально 2014 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка, двадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 6-й Гран-при Абу-Даби в истории «Формулы-1»), который прошёл с 21 по 23 ноября на трассе «Яс Марина», Абу-Даби, ОАЭ.

В последней гонке сезона между командами и пилотами впервые разыграно двойное количество очков. На этот шаг FIA пошла для того чтобы сохранить интерес к гонкам до самого конца сезона.

Команда Marussia уже не участвовала в этой гонке — она прекратила деятельность из-за финансовых трудностей.
Команда Caterham испытывал подобные трудности, но успешно проведённая краудфандинговая кампания позволила ей собрать средства для участия в заключительной гонке сезона.
Таким образом, на старте было 20 машин.
Caterham сохранил Камуи Кобаяси в качестве одного из пилотов, но контракт Маркуса Эрикссона был прекращён за полторы недели до гонки, поэтому Caterham пришлось искать другого пилота. Предполагалось, что это будет Андре Лоттерер, но он отверг предложение. В результате, в этой роли выступил Уилл Стивенс — это его дебют в «Формуле-1».

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}
 Примечания
 1.  Ромен Грожан потерял 20 мест на стартовой решётке из-за шестой замены двигателя и других агрегатов.
 2.  Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо были исключены из протокола квалификации после того как обнаружилось что на машинах Red Bull используются гибкие передние антикрылья, что запрещено регламентом.

Гонка 
На 16-м круге в 21-м повороте остановился Даниил Квят — мотор потерял мощность и инженер попросил его остановить машину – первый сход в гонке. На 28-м круге загорелась машина Пастора Мальдонадо (предположительно — из-за проблем в силовой установке), он съехал на газон и покинул машину. На 43 круге из-за механических проблем сошёл Камуи Кобаяси, благополучно доехав до бокса Caterham.

|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Абу-Даби